Edelweiß bezeichnet:
 Alpen-Edelweiß, eine Pflanzenart
 Edelweiß (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik
 Edelweiß (Gattung), eine Pflanzengattung
 das Symbol der Alpenvereine der Ostalpen (ÖAV, DAV und AVS)
 Edelweiß (Preis), einen deutschen Volksmusikpreis (1989 – 1993)
 Rufzeichen der Polizeihubschrauberstaffel Bayern
 Unternehmen Edelweiß, eine deutsche Militäroperation in der Sowjetunion während des Zweiten Weltkrieges (1942)
 Edelweiss, Lied aus dem Musical The Sound of Music

Namensträger
 Alicia Edelweiss (* 1992), österreichische Sängerin

Edelweiss bezeichnet:
 EDELWEISS, ein europäisches Experiment zur Suche nach nichtbaryonischer, dunkler Materie (WIMPs)
 Edelweiss (2001), einen Film von Xaver Schwarzenberger 
 Edelweiss (Band), ein österreichisches Popmusik-Projekt
 Edelweiss (Bier), eine österreichische Weizenbiermarke der Brau Union
 Edelweiss (Gebäude), einen Wolkenkratzer in Moskau
 Edelweiss (Rebsorte), eine amerikanische Weinzüchtung
 Edelweiss (Unternehmen), eine Kemptener Käserei
 Edelweiss (Zug), ein Luxuszug, der zwischen den Niederlanden und der Schweiz verkehrte (1928 – 1979)
 Edelweiss Air, eine Schweizer Fluggesellschaft
 Siren C.30 Edelweiss, ein französisches Segelflugzeug
 Streichmusik Edelweiss, ein Schweizer (Appenzeller) Volksmusik-Ensemble
 einen ehemaligen Markennamen für Bergsportartikel von Teufelberger

Siehe auch:
 Alpenverein Edelweiss, Wiener Zweigverein des ÖAV
 Das goldene Edelweiß
 Edelweißpiraten, Widerstandsgruppen Jugendlicher im "Dritten Reich" (vor allem im Rheinland und im Ruhrgebiet)
 Villa Edelweiß, Bezeichnung von mehreren Villen